Антоніо Чолак (*1993) — хорватський футболіст, нападник.
 Емре Чолак (*1991) — турецький футболіст, півзахисник.
 Чолак Євген Георгійович (*1926) — український кінорежисер.
 Танжу Чолак (*1965) — турецький футболіст, нападник.